Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций. Также может означать:

Массовое искусство 
 «Чума» — роман (1947) французского писателя Альбера Камю.
  — испанский телесериал 2018 года.
 «Чума!» — российский телесериал 2020 года.

Люди 
 Чума, Валериан (1890—1962) — генерал бригады Войска Польского.
 Чума (1965—1993) — псевдоним экс-гитариста рок-группы «Алиса» Игоря Чумычкина.
 Чума, Нтхокозо (род. 1985) — зимбабвийский футболист, полузащитник.

См. также 
 Водяная чума
 Оловянная чума

Примечания